El Club Deportivo Provincial Ranco, o simplemente Provincial Ranco, es un club de fútbol de Chile con sede en la ciudad de La Unión, Región de Los Ríos. Fue fundado el 29 de mayo de 2008 y actualmente milita en la Tercera División A de Chile.

Historia 

Fue fundado el 29 de mayo de 2008. En la temporada 2018, fue aceptado para participar en la Tercera División B (quinta y última categoría del fútbol chileno) y así permitir que la ciudad de La Unión, vuelva a tener un representante, en las competencias de fútbol amateur, luego de 22 años (el último club de La Unión, en pisar la Tercera División, fue el extinto Deportes La Unión, en la temporada 1996). Su debut en las canchas, fue el 8 de abril de 2018, enfrentando de local al histórico elenco de Deportes Concepción, el encuentro terminó con un empate entre las dos escuadras. Al finalizar la temporada, el Milenario se posicionó en la 7.ª posición con 31 unidades, empatando con los equipos de República Independiente de Hualqui y Deportivo Pilmahue, estos dos últimos clasificados a la Liguilla de Ascenso por diferencia de gol, mientras que el Ranco fue relegado a la Liguilla de Permanencia. En aquella Liguilla, el equipo se posicionó en primer lugar, quedando invicto y manteniendo la categoría.

En la temporada 2019, el Ranco logra el ascenso a la Tercera División A, luego de ganar la liguilla de promoción, tras vencer a Tricolor Municipal de Paine, por un marcador global de 4-3.

Luego de un paupérrimo torneo 2020, que estuvo marcado por la Pandemia de Covid-19, en la temporada del 2021, realizó su mejor campaña en la Tercera División A, ya que tras superar a equipos históricos (con pasado en el profesionalismo) como Deportes Linares, Lota Schwager y Provincial Osorno y vencer a Deportes Rengo, en una eliminatoria para llegar a la Liguilla Final, disputó con el histórico Trasandino y Real San Joaquín, el Triangular para definir a los 2 clubes, que ascenderán a la Segunda División Profesional (categoría que pertenece a la ANFP), para la temporada 2022. De lograr el ascenso, el Ranco se convertirá en el primer equipo de La Unión, en llegar al fútbol profesional y también, en ser parte de la ANFP. Pero lamentablemente, el 30 de diciembre de 2021, perdió categóricamente por 4-1 como visitante ante Real San Joaquín, condenando al equipo milenario, a seguir un año más en la Tercera División A, desperdiciando la oportunidad de acompañar a Trasandino, que se coronó campeón. Como premio de consuelo, en enero de 2022, el equipo fue compensado con participar en la Copa Chile 2022, donde llegó a la Segunda Fase y en esa ronda, que se disputó a partido único, perdió por 4-1 ante Deportes Puerto Montt (equipo que milita en la Primera B).

Estadio 
Ejerce de local en el Estadio Municipal Carlos Vogel Meyer de la ciudad de La Unión. Actualmente cuenta con una capacidad cercana a los 4.000 espectadores.

Uniforme 

 Uniforme titular: Camiseta amarilla con detalles azules, pantalón azul, medias azules.
 Uniforme alternativo: Camiseta blanca con detalles verdes, pantalón blanco y medias blancas.

Uniforme titular

Uniforme alternativo

Equipamiento 
Las siguientes tablas detallan la cronología de las marcas de las indumentarias de Provincial Ranco.

Jugadores

Plantilla 2023 

|-
! colspan=11 style="text-align:center; background:#FFEE00; color:#0033AA;" | Porteros
 

|-
! colspan=11 style="text-align:center; background:#FFEE00; color:#0033AA;" |Defensas

|-
! colspan=11 style="text-align:center; background:#FFEE00; color:#0033AA;" | Mediocampistas
 

|-
! colspan=11 style="text-align:center; background:#FFEE00; color:#0033AA;" | Delanteros

Altas 2023

Bajas 2023

Entrenadores

Datos del club 

 Temporadas en Tercera División A: 2 (2020- )
 Temporadas en Tercera División B: 2 (2018-2019)

Cronograma

Referencias

Enlaces externos 
 

Club Deportivo Provincial Ranco